Ардіс — ім'я давньогрецьких правителів. Відомі носії:
 Ардіс I — цар Лідії у 797—761/759 роках до н. е.
 Ардіс II — цар Лідії у 652—625 роках до н. е.